Kisser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kisser (* 1968), Lead-Gitarrist, Backgroundsänger und Songschreiber 
 Gerhard Kisser (* 1941), österreichischer Grafikdesigner, Kurator und Museumsgründer